Claudio Bowes-Lyon puede referirse a:

 Claudio Bowes-Lyon (1824–1904), noble escocés.
 Claudio Bowes-Lyon (1855–1944), noble escocés, hijo del anterior.